Тирап — многозначный термин.

 Тирап — округ в индийском штате Аруначал-Прадеш.
 Тирап — река в индийском штате Аруначал-Прадеш.